Provincia de Córdoba kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Córdoba (argentinsk provins),

Spanien 

 Province of Córdoba, provins, Andalusien, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar